Finská rallye 2019 (oficiálně 69. Neste Oil Rally Finland) byl 9. podnik Mistrovství světa v rallye 2019 (WRC), který konal v Finsku 1. srpna až 4. srpna 2019. Absolutním vítězem se stala posádka Ott Tänak a Martin Järveoja (Toyota GAZOO Racing WRT). Závod o délce 307,58 km se jel na šotolině.

Situace před rallye 
Celkové pořadí jezdců i spolujezdců před podnikem ve Finsku vedl Ott Tänak a Martin Järveoja o 4 body před Sébastienem Ogierem and Julienem Ingrassiou. Thierry Neuville a Nicolas Gilsoul byli třetí a zaostávali za druhou posádkou o 3 body. Mezi konstruktéry vedl tým Hyundai Shell Mobis WRT, který vedl nad týmem Toyota Gazoo Racing WRT o 44 bodů.
Kategorii WRC 2 Pro vedla dvojice Finů Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen před Madsem Østbergem a Torsteinem Eriksenem o 13 body v pořadí jezdců a spolujezdců. Gus Greensmith a Elliott Edmondson byli na 3. místě, 13 bodů za norskou posádkou. Pohár konstruktérů vedly 2 týmy: Škoda Motorsport a M-Sport Ford WRT, které měly shodný počet bodů, 3. místo s odstupem 61 bodů zastával tým Citroën Total.
WRC 2 vedl Benito Guerra a Jaime Zapata 18 bodů před posádkou Pierre-Louis Loubet a Vincent Landais, na 3. místě byla dvojice Ole Christian Veiby a Jonas Andersson.

V kategorii Junior WRC byla na prvním místě v poháru jezdců a spolujezdců dvojice Jan Solans a Mauro Barreriro, která měla od 2. místa Toma Kristenssona and Henrika Appelskoga odstup 9 bodů. Za nimi byla o 6 body zpět švédská posádka Dennis Rådström a Johan Johansson. V pořadí národů bylo na 1. místě Švédsko, na 2. místě s rozdílem 6 bodů Španělsko, 3. místo patřilo Německu, které zaostávalo za Španělskem o 18 bodů.

Průběh závodu

1. etapa 
První etapa Finské rallye měla celkem 11 rychlostních zkoušek o délce 128,86 km. Erzety byly rozloženy do dvou dní, přičemž 1. srpna se jela 1 rychlostní zkouška a následující den (2. srpna) bylo na programu zbylých 10. Nejdelší erzeta Moksi měrila 20,04 km a nejkratší Harju naopak 2,31 km. První rychlostní zkouška Harju 1 o délce 2,31 km byla umístěna do ulic města Jyväskylä. Rychlostní test vyhrál s časem 1:47,3 belgický jezdec Thierry Neuville. Na dalších místech byli jezdci týmu Toyota GAZOO Racing WRT Ott Tänak (+ 0,7 s) a Kris Meeke (+ 1,2 s).

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Situace po rallye

Kategorie WRC

Kategorie WRC-2 Pro

Kategorie WRC-2

Kategorie Junior WRC

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální web rallye  
 Finská rallye 2019 na portále e-wrc 
 Oficiální web Mistrovství světa v rallye: www.wrc.com 

|- style="text-align:center"
|width="32%" nowrap|Předchozí závod sezóny:Sardinská rallye 2019
|width="36%" nowrap|Mistrovství světa v rallyesezóna 2019
|width="32%" nowrap|Následující závod sezóny:Německá rallye 2019
|- style="text-align:center"
|width="32%"|Předchozí rallye:Finská rallye 2018
|width="36%"|Finská rallye
|width="32%"|Následující rallye:Finská rallye 2018
|}

Mistrovství světa v rallye 2019
2019
Sport ve Finsku v roce 2019